Patrice Lumumba – pierwszy premier Demokratycznej Republiki Konga
 Lumumba – film biograficzny

Zobacz też 
 Lumumbowo
 Ulica Patrice’a Lumumby w Łodzi
 Estadio Patricio Lumumba